L'édition 2013 du tournoi de tennis de Rotterdam se déroule du 11 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Juan Martín del Potro remporte l'épreuve de simple, Robert Lindstedt et Nenad Zimonjić celle de double.

Faits marquants 
 Julien Benneteau crée la surprise en battant Roger Federer, tenant du titre et  mondial, en quart de finale. Par ailleurs, il s'agit de la  sur le circuit ATP du bressan.
 Juan Martín del Potro, finaliste l'année précédente, remporte la finale face à Julien Benneteau. Il remporte ainsi son  ATP. Le Français échoue en finale d'un tournoi ATP pour la , sans en avoir jamais remportée une.
 En double, Robert Lindstedt et Nenad Zimonjić s'imposent en finale face à Thiemo de Bakker et Jesse Huta Galung. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rotterdam
 Saison 2013 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2013
Rotterdam
Sport aux Pays-Bas en 2013
Tennis en février 2013